NGC 4272 (другие обозначения — UGC 7378, MCG 5-29-59, ZWG 158.72, PGC 39715) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4272
Волосы Вероники (созвездие)
Эллиптические галактики
Галактики, открытые в 1785 году